Jižní Morava může označovat:

 jižní část Moravy v Česku, vymezená buď jen vágně, nebo pomocí územních jednotek:
 územní Jihomoravský kraj (1960–2020)
 samosprávný Jihomoravský kraj (vznik 2000)
 v obecném vnímání je pojem jižní Moravy významně spjat s vinařstvím, může se tedy zhruba chápat i jako území, kam zasahuje Vinařská oblast Morava
 Jižní Morava (časopis) – odborný časopis
 Jižní Morava (řeka) – řeka v Srbsku